

Aziende
 Legler – azienda italiana operante nel settori tessile e alimentare

Persone
 Casey Legler – ex nuotatrice e modella francese
 Federico Alfredo Legler – imprenditore svizzero
 Matthias Legler – bobbista tedesco
 Tim Legler – ex cestista statunitense